Spet (Português: Novamente) é a canção que vai ser levada a Copenhaga pela intérprete Tinkara Kovač.

Participará na segunda semifinal

Final Nacional

Ver também 
Eslovénia no Festival Eurovisão da Canção 2014

2014
2014 na música